Филипс има више значења:
 Филипс
 Округ Филипс (Арканзас)
 Округ Филипс (Канзас)
 Округ Филипс (Колорадо)
 Округ Филипс (Монтана)
 Филипс (Висконсин)
 Филипс (Небраска)
 Филипс (Оклахома)